Бада́ев (Бадаева) — фамилия.

Известные носители 
 Бадаев, Алексей Егорович (1883—1951) — советский партийный деятель, член ЦК ВКП(б).
 Бадаев, Ананий Васильевич (1887—1960) — советский театральный деятель.
 Бадаев, Георгий Фёдорович (1909—1950) — советский партийный деятель, делегат XVIII съезда ВКП(б).
 Бадаев, Павел — псевдоним В. А. Молодцова, советского разведчика, капитана госбезопасности, партизана, Героя Советского Союза.
 Бадаев, Пантелеймон Трифонович (? — 1906) — русский церковный деятель, домовладелец в Санкт-Петербурге.
 Бадаев, Руслан Геннадиевич (род. 1972) — украинский политик.
 Бадаев, Семён Иванович (1778—1847) — русский мастер-металлург, изобретатель.

 Бадаева, Павла Константиновна (1904 — после 1978) — советский архивист.

См. также 
  — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
 Бадаевский завод — Трёхгорный пивоваренный завод.